Irland steht für:
 Irland (Insel), eine Insel im Nordwesten Europas, auf der – neben vorgelagerten Inseln – sich die Republik Irland und Nordirland befinden
 Irland, Staat auf der gleichnamigen Insel Irland, zur Unterscheidung von der Insel auch Republik Irland
 verschiedene Vorgängerstaaten des heutigen Staates Irland:
 Lordschaft Irland (von 1171 bis 1541)
 Königreich Irland (von 1541 bis 1801)
 Konföderation Irland (von 1642 bis 1649)
 einer der vier Landesteile des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Irland (von 1801 bis 1922/1927)
 Irische Republik (von 1919 bis 1922)
 Südirland (von 1921 bis 1922)
 Irischer Freistaat (von 1922/1927 bis 1937)
 
 Im sportlichen Zusammenhang kann Irland sowohl für Sportler der Republik Irland, als auch für gemeinsame Teams aus Sportlern aus Nordirland und der Republik Irland stehen.

Irland ist ein Namensteil von:
 Darerca von Irland, irische Heilige
 Louis Irland de Lavau († 1694), französischer Adeliger, römisch-katholischer Geistlicher, Bibliothekar

Siehe auch:

 Irrland
 Ireland
 Neuirland